Lista 304 gmin w departamencie Aveyron we Francji.

 (CAR) – gminy aglomeracji Grand Rodez, utworzone w 2000 r.

Gminy we Francji